John Conyers ist der Name folgender Personen:
* John Conyers (1929–2019), US-amerikanischer Politiker
 John Conyers (Anwalt) († vor 1412), englischer Anwalt
 John Conyers (Ritter) († 1490), englischer Ritter
 John Conyers (Politiker, † 1604)  († 1604), englischer Politiker
 John Conyers (Militär) (um 1587–1664), englischer Militär
 John Conyers (Politiker, 1650) (1650–1725), britischer Politiker
 John Conyers (Politiker, 1717) (1717–1775), britischer Politiker
 John Conyers, 3. Baron Conyers (1524–1557), englischer Adliger